Лёчин () — фарерская фамилия.

Известные носители:

 Лёчин, Абрахам (род. 1959) — фарерский футболист, тренер.

 Лёчин, Боги (род. 1988) — фарерский футболист, полузащитник клуба «Фуглафьёрдур».

 Лёчин, Карл (род. 1991) — фарерский футболист, полузащитник клуба «Фуглафьёрдур».

 Лёчин, Стеффан (род. 2000) — фарерский футболист, нападающий клуба «Б68».